Descoberto é uma aldeia situada na freguesia de Bogas de Cima, no concelho do Fundão, distrito de Castelo Branco, na região Centro em Portugal.

Aldeias do Distrito de Castelo Branco
Fundão (Portugal)